Павел Николаевич Игнатенко (; род. 2 июня 1973, г. Нежин, Черниговская область) — украинский политик. Министр охраны окружающей природной среды Украины (2005—2006). Заместитель Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (2009—2011).

Биография 
В 1994 году окончил Киевский государственный экономический университет, «Финансы и кредит». Экономист.

С 1995 по 2000 год — управляющий директор ЗАО «Альфа Капитал», г. Киев.

С 2001 по 2002 год — главный специалист, руководитель проектов ЗАО «Альфа-Банк», г. Киев.

Народный депутат IV созыва с 2002 по 2005 год от Блока Виктора Ющенко «Наша Украина», № 38 в списке. Член Комитета по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией, член Специальной контрольной комиссии по вопросам приватизации.

2006—2008 — советник Президента Украины.

Членом Совета партии «Наша Украина» (с 2005).

Государственный служащий 1-го ранга (2006).

Семья Сын Александр (1999).

Примечания

Ссылки 

 Довідка: Ігнатенко Павло Миколайович 
 Верховна Рада України 

Выпускники Киевского национального экономического университета имени Вадима Гетьмана
Народные депутаты Верховной рады Украины IV созыва
Министры охраны окружающей природной среды Украины
Советники Президента Украины
Члены партии «Наша Украина»
Члены СНБО Украины
Первое правительство Тимошенко